Photios I
Photius II van Constantinopel
 Fotius van Moskou, metropoliet van Moskou (1408-1431)